

Cinema 
 All of Me – film del 1934 diretto da James Flood
 All of Me – film del 1963 diretto da Jay Martin
 Ho sposato un fantasma (All of Me) – film del 1984 diretto da Carl Reiner
 All of Me – film del 1991 diretto da Bettina Wilhelm

Musica 
 All of Me – brano di Gerald Marks e Seymour Simons del 1931
 All of Me (Boy Oh Boy) – singolo di Sabrina Salerno del 1988
 All of Me – album di Joey DeFrancesco del 1989
 All of Me – album di John Pizzarelli del 1992
 All of Me – album di Dee Dee Bridgewater del 1992
 All of Me – album di Amii Stewart del 1995
 All of Me – EP dei NOFX del 1996
 All of Me – album di Estelle del 2012
 All of Me – singolo di John Legend del 2013